Язык лы (ᦑᦺᦟᦹᧉ; также тай-лы, тай-люэ, тай-лэ; ; синьшуанбаньские дайцы; китайский: ;  пхаса тхай лы, ;  или ) — язык, на котором говорит около 700 000 человек в Юго-Восточной Азии, включая 280 000 человек в Китае, 200 000 в Мьянме, 134 000 в Лаосе, 83 000 в Таиланде и 4960 во Вьетнаме. Язык относится к юго-западнотайским, близкородственен с юанским. В Китае распространён в Сишуанбаньна-Дайском АО (включая город Цзинхун, уезд Мэнла, уезд Мэнхай), а также Цзянчэн-Хани-Ийском автономном уезде в городском округе Пуэр.

Во Вьетнаме носителей языка лы считают отдельным народом лы, а в Китае они считаются частью народа дай.

В деревне Мэнкан () живёт около тысячи представителей народа бацзя (), они говорят на близкородственном лы языке.

Фонетика 
В лы 21 инициаль, 91 финалей и шесть тонов.

Инициали 

Инициали - и s- смягчаются перед i, e и , становясь соответственно - и -.

Финали

Тоны 
В открытых слогах может быть любой из шести тонов, а в закрытых — всего три.

Грамматика 

Порядок слов — SVO; определения идут за определяемым словом.

Лексика 
В лы много общей лексики с лаосским языком, оба они заимствовали множество аффиксов из санскрита и пали. Лы также близок к тайскому, но гораздо в меньшей степени.

В примерах ниже тайские слова приведены слева, а лы (записанные тайским письмом) — справа.

Разные слова 
 ยี่สิบ → ซ่าว (/jîː sìp/ → /sâːw/, двадцать)
 พูด → อู๋ (/pʰûːt/ → /ʔu᷅ː/, говорить)
 พี่ชาย → อ๋าย (/pʰîː tɕʰaːj/> /ʔa᷅ːj/, старший брат)

Слова, отличающиеся только тоном 
 หนึ่ง → นึง (/nɯŋ/, один)
 หก → ฮก (/hók/, шесть)
 เจ็ด → เจ๊ด (/tɕét/, семь)
 สิบ → ซิบ (/síp/, десять)
 กิน → กิ๊น (/kín/, to есть)

Некоторые слова отличаются одним звуком и тоном. К примеру, инициали ร (/r/) в тайском соответствует ฮ (/h/) в лы.
 ร้อน → ห่อน (/rɔ́n/ → /hɔ̀n/, горячий)
 รัก → หัก (/rák/ → /hak/, любить)
 รู้ → หู่ (/rúː/ → /hùː/, знать)

Придыхательные согласные теряют придыхание:
 เชียงราย → เจ้งฮ่าย (/tɕʰiaŋ raːj/ → /tɕêŋ hâːj/, город Чианграй и одноимённая провинция)
 คิด → กึด (/kʰít/ → /kɯt/, думать)
 พ่อ → ปอ (/pʰɔ̂/ → /pɔ/, отец)
 ทาง → ต้าง (/tʰaːŋ/ → /tâːŋ/, путь)

Следует отметить, что во многих родственных однокоренных словах в тайском и лы отличаются гласные звуки.

Если за придыхательным согласным идёт ร (/r/), он получает придыхание:
 ประเทศ> ผะเตด (/praʔtʰêːt/ → /pʰaʔtêːt/, страна)

Прочее:
 ให้ → หือ (/hâj/ → /hɯ᷅/, давать, позволять)

Числительные

Письменность 

Для лы имеется две письменности: старая «ланна» и новая, реформированная в 1950-х, «письмо лы». Старая письменность неожиданно получила поддержку государства после многих десятилетий.

Старое письмо лы могут читать большинство носителей в Мьянме, Лаосе, Таиланде и Вьетнаме. Новое письмо лы занимает отдельный диапазон Юникода («New Tai Lue»): U+1980 — U+19DF.

Примечания

Литература 
 
 Дао Шисюнь (: «Дай-китайский словарь» ; Куньмин (), Юньнань миньцзу чубаньшэ (), 2002).
 Юй Цуйжун (), Ло Мэйчжэнь (): «Словарь тай-лы-китайского языка» (); Пекин, Миньцзу чубаньшэ, 2004.
 Уиллиам Ханна: дай-лы-английский словарь (), Чиангмай: Silkworm Books, 2012. ISBN 978-6162150319

Ссылки 

 Китайский язык лы
 SeaSite: Tai Lue
 SIL Шрифты для лы
 Omniglot — письменность лы

Тай-кадайские языки
Языки Китая
Языки Мьянмы
Языки Лаоса
Языки Таиланда
Языки Вьетнама